La Lucha kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Lucha, Tabasco, Huimanguillo, 
 La Lucha (centrala Calakmul kommun), 
 La Lucha, Ocozocoautla de Espinosa, 
 La Lucha, Siltepec, 
 La Lucha (östra Calakmul kommun), 
 La Lucha, Candelaria, 
 La Lucha, Montecristo de Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar